Мэтт Гей (, 15 марта 1994, Орем, Юта) — американский футболист. Выступает на позиции кикера в составе клуба НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс». На студенческом уровне играл за команду университета Юты. На драфте 2019 года был выбран в пятом раунде.

Биография

Ранние годы и любительская карьера 
Мэтт Гей родился 15 марта 1994 года в Ореме. Там же окончил школу, играл кикером за её футбольную команду. Через год после выпуска он, по приглашению тренера Грега Мааса, поступил в Университет долины Юты, где с нуля создавалась команда по соккеру. Сезон 2013/14 он провёл в статусе освобождённого игрока, а в следующем стал лучшим бомбардиром команды, забив семь мячей и сделав пять голевых передач. В 2016 году Гей получил травму и смог сыграть лишь в одном матче команды. После завершения сезона он принял решение возобновить карьеру кикера. 

В 2017 году Гей перешёл в университет Юты. В составе его команды он отыграл два сезона, в каждом из которых включался в состав сборной звёзд NCAA. По итогам чемпионата 2017 года он получил награду имени Лу Грозы, вручаемую лучшему кикеру студенческого футбола. За карьеру Мэтт забил 56 филд-голов и набрал 253 очка. Он также установил рекорд программы, реализовав 21 попытку филд-гола подряд. В 2019 году Гей был выбран «Тампой» на драфте НФЛ в пятом раунде под общим 145 номером, став первым задрафтованным кикером из своего университета.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
В сезоне 2019 года Гей реализовал 27 попыток филд-гола из 35, забил 43 экстра-пойнта. Он реализовал пять ударов с дистанции свыше 50 ярдов, но хуже бил с короткого расстояния. Во время предсезонной подготовки летом 2020 года результативность Мэтта не возросла, а главный тренер команды Брюс Эрианс высказывал недовольство работой кикера. Перед стартом регулярного чемпионата «Бакканирс» подписали контракт с ветераном Райаном Саккопом, а Гей был отчислен.

С сентября по ноябрь Гей был игроком тренировочного состава «Индианаполис Колтс», выступая дублёром для новичка Родриго Бланкеншипа. После десятой игровой недели он подписал контракт с «Лос-Анджелес Рэмс», заменив травмированного Кая Форбата.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат 

 На 17 декабря 2020 года

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Тампа-Бэй Бакканирс»
Игроки «Лос-Анджелес Рэмс»